Oberstraße 33 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Oberstraße 33 in Bacharach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bacharach
 Oberstraße 33 in Burg (bei Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Burg (bei Magdeburg)
 Oberstraße 33 in Grumbach (Glan), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Grumbach (Glan)
 Oberstraße 33 (Mönchengladbach)
 Oberstraße 33 in Rüdesheim am Rhein, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rüdesheim am Rhein